Arx kan syfta på

 Arx, Landes ‒ kommun i Frankrike
 Arx (konstverk) ‒ ett konstverk av Lars Vilks
 Arx, Capitolium ‒ en av Capitoliums toppar